Nazarabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Nazarabad (ort i Azerbajdzjan), Nachitjevan, Babek Rayon,

Iran 

 Naz̧arābād-e Eftekhār, ort, Västazarbaijan, 
 Naz̧arābād (ort), by i Gilan, 
 Nazarabad, stad i Alborz, 
 Nazarabad (shahrestan), delprovins i Alborz, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar